Лагарде́ль-сюр-Лез (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Порте-сюр-Гарон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31263.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 22 км к югу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2441 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1604 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1233 были экономически активными, 371 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 1233 активных жителей работали 1135 человек (585 мужчин и 550 женщин), безработных было 98 (34 мужчины и 64 женщины). Среди 371 неактивных 136 человек были учениками или студентами, 144 — пенсионерами, 91 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна